Палата пэров Испании () — бывшая верхняя палата испанских кортесов между 1834 и 1836 годами.

Палата была создана Королевским статутом 1834 года, которая создала двухпалатный парламент с двумя палатами: Палатой пэров и Палатой представителей (). После 1837 года верхняя палата генеральных кортесов были названы Сенатом и Конгрессом депутатов.

Члены Палаты пэров были гранды Испании.

Примечания 

Испания
Бывшие законодательные органы
Упразднённые верхние палаты парламентов
Политика Испании
Государственное устройство Испании